Tenisový turnaj ATP St. Petersburg Open 2012 se konal ve dnech 17. až 23. září v severoruském Petrohradu. Hrálo se v halovém sportovním a koncertním komplexu na dvorcích s tvrdým povrchem. Turnaj se řadil do kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 750 000 USD.

Premiérový titul na okruhu ATP World Tour získal slovenský tenista Martin Kližan, když jako třetí nasazený porazil ve finále dvouhry italskou turnajovou čtyřku Fabia Fogniniho po hladkém dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. Soutěž čtyřhry vyhrál první nasazený americko-srbský pár Rajeev Ram a Nenad Zimonjić po finálové výhře nad slovenskou dvojicí Lukáš Lacko a Igor Zelenay po vyrovnaném průběhu až v supertiebreaku poměrem 6–2, 4–6, [10–6].

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Michail Južnyj (semifinále)
  Denis Istomin (1. kolo)
  'Martin Kližan (vítěz)
  Fabio Fognini (finále)
  Lukáš Lacko (1. kolo)
  Lu Jan-sun (1. kolo)
  Guillermo García-López (čtvrtfinále)
  Jürgen Zopp (2. kolo, skreč)

Jiná forma účasti v turnaji 
Následující hráči získali divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Jevgenij Donskoj
  Michail Jelgin
  Teimuraz Gabašvili

Následující hráči si zajistili účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Sergej Betov
  Nikolaj Fidirko
  Andrej Kumancov
  Andrej Vasiljevskij
  Ivan Nědělko – jako šťastný poražený

Odhlášení 
z dvouhry
  Igor Andrejev (poranění pravého ramena)
  Pablo Andújar
  Aljaž Bedene
  Blaž Kavčič
  Michail Kukuškin

Skrečování 
z dvouhry
  Andrej Kumancov (nevolnost)
  Paolo Lorenzi (poranění levé Achillovy šlachy)
  Philipp Petzschner (poranění kolena)
  Jürgen Zopp (poranění zad)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= M Južnyj
| RD1-score01-1=77
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= V Pospisil
| RD1-score02-1=64
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= M Bachinger
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= R Ram
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= S Betov
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06=
| RD1-team06= P Lorenzi
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= J Donskoj
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= G García-López
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= M Kližan
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= M Jelgin
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= S Bolelli
| RD1-score11-1=77
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= H Zeballos
| RD1-score12-1=63
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= P Petzschner
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=3r
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= R Berankis
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= A Kumancov
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=3r
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= J Zopp
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= M Južnyj
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= R Ram
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= P Lorenzi
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=1r
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= G García-López
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= M Kližan
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= S Bolelli
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= R Berankis
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= J Zopp
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=r
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= M Južnyj
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=0
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=7
| RD3-team02= G García-López
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=3

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= M Kližan
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= R Berankis
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= M Južnyj
| RD4-score01-1=713
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=63
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= M Kližan
| RD4-score02-1=611
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=77
}}

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= J-sun Lu
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Rajeev Ram /  Nenad Zimonjić (vítězové)
  Colin Fleming /  Ross Hutchins (čtvrtfinále)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (čtvrtfinále)
  Frank Moser /  Ken Skupski ''(semifinále)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
St. Petersburg Open